Leuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Leuzzi (* 1955), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Teramo-Atri
 Vincenzo Leuzzi (* 1909 - † 1983), italienischer Ingenieur